Coppa Bernocchi 2022 – 103. edycja wyścigu kolarskiego Coppa Bernocchi, która odbyła się 3 października 2022 na trasie o długości ponad 190 kilometrów, biegnącej wokół miasta Legnano. Impreza kategorii 1. Pro była częścią UCI ProSeries 2022.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

UCI ProSeries 2022
Kolarstwo we Włoszech
2022 we Włoszech